Ро́берт Кэ́мпбелл () — английские имя и фамилия. Известные носители:* Кэмпбелл, Роберт (1808—1894) — первопроходец, исследователь Северной Америки.
 Кэмпбелл, Роберт (род. 1966) — канадский кёрлингист.
 Кэмпбелл, Роберт (род. 1971) — австралийский и российский регбист.